(2674) Пандар (, ) — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L, в 60° позади планеты, который принадлежит к спектральному классу D. Астероид был открыт 27 января 1982 года американскими астрономами в обсерватории Ок-Ридж. Назван в честь Пандара, одного из персонажей древнегреческой мифологии.

См. также 
 Список астероидов (2601—2700)
 Классификации малых планет
 Список троянских астероидов («греки»)
 Список троянских астероидов («троянцы»)

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии